

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Homestead – città della Contea di Miami-Dade, Florida
 Homestead – census-designated place della Contea di Iowa, Iowa
 Homestead – township della Contea di Benzie, Michigan
 Homestead – villaggio della Contea di Ray, Missouri
 Homestead – census-designated place della Contea di Catron, Nuovo Messico
 Homestead – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Homestead – città della Contea di Florence, Wisconsin

Musica 
 Homestead Records – etichetta discografica statunitense

Sport 
 Homestead-Miami Speedway – circuito automobilistico statunitense

Televisione 
 La colonia (Homestead) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager.